El término tangara puede referirse a:

 Tangara, un género de aves del Nuevo Mundo, pertenecientes a la familia Thraupidae, y en ocasiones llamadas impropiamente tangaras verdaderas; 

 Tangara, un nombre vulgar que designa a varios géneros de aves de la familia Thraupidae, entre los que se encuentra el género arriba mencionado; o

 Tangara, un tren eléctrico urbano y suburbano en Sídney, Australia.